Арон Моисеевич Со́кол (1905 — 1975) — специалист в области разработки систем приборов управления стрельбой (ПУС).

Биография 
Родился 14 (27 июля) 1905 года в селе Круглое (ныне Московская область).

Окончил ЛЭТИ (1930) и ВМА имени К. Е. Ворошилова (1931). Специалист в области морского приборостроения.

Работа:
 1931—1941 инженер-конструктор, начальник бюро нормализации, старший инженер проектно-конструкторского сектора КБ завода 212 (г. Ленинград).
 1943—1944 старший инженер КБ завода 706 (Москва).
 1944—1973 ведущий конструктор, начальник лаборатории, начальник инженерно-проектного сектора, зам. начальника ПКО, ведущий конструктор МНИИ-1 (Москва).

Участник обороны Ленинграда (1941—июль 1942).

 орден Красной Звезды (1944).
 Сталинская премия первой степени (1946) — за разработку новой системы приборов управления стрельбой корабельной артиллерии

Примечания

Источники 
 Энциклопедия «Космонавтика»

Выпускники Военно-морской академии имени Н. Г. Кузнецова